Henrik Bjørnstad, Noors golfer
 Ketil Bjørnstad, Noors pianist en schrijver